Buslijn 62 (Amsterdam)
Buslijn 62 (Den Bosch)
Buslijn 62 (Arnhem-Duiven)
Buslijn 62 (Buitenpost-Leeuwarden)
Buslijn 62 (Enschede-Denekamp)
Buslijn 62 (Loppersum-Uithuizen)
Buslijn 62 (Maastricht-Tongeren)
Buslijn 62 (Venlo-Panningen)
Buslijn 62 (Arnhem-Duiven)